Ел Танке има више значења:

 Ел Танке (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Танке, Танке Вијехо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Танке (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Танке, Ел Ремолинго (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Танке (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Танке (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Танке (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Танке (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Танке (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Танке (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Танке (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Танке (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Танке (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Танке (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Танке (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Танке, Танке Алто (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Танке (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Танке (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Танке (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Танке (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Танке (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Танке (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Танке (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Танке (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Танке (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Танке (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Танке (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Танке (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Танке (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Танке, Ел Сабино (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Танке (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Танке, Рамон Васкез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Танке (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Танке (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Танке (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Танке (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Танке (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Танке (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Танке, Ел Танке Колорадо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Танке (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Танке (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Танке (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Танке (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Танке (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Танке (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Танке (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Танке (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Танке (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Танке, Лос Контрерас (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Танке (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Танке (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику